Místopisné označení Nádražní může znamenat:
název ulice v různých městech a obcích České republiky 
 Nádražní (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav), okres Praha-východ, Středočeský kraj.
 Nádražní (Brno), Jihomoravský kraj.
 Nádražní (Kostelec nad Labem), okres Mělník, Středočeský kraj.
 Nádražní (Mnichovice), okres Praha-východ, Středočeský kraj.
 Nádražní (Ostrava), Moravskoslezský kraj.
 Nádražní (Písek), okres Písek, Jihočeský kraj.
 Nádražní (Plzeň), okres Plzeň-město, Plzeňský kraj.
 Nádražní (Praha).
 Nádražní (Říčany), okres Praha-východ, Středočeský kraj.

možná hledáte také
 Nádražní pošta (Brno): funkcionalistická budova stojící na Nádražní ulici; součást památkově chráněného areálu hlavního nádraží v Brně, Jihomoravský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno